DMZ

 DMZ (від ) — демілітаризована зона.
 DMZ — у комп'ютерних мережах — сегмент мережі, що містить загальнодоступні сервіси та відокремлює їх від приватних.
 DMZ — диметилцинк, хімічна речовина.
 DMZ — комікс DC Vertigo.
 DMZ — лондонський лейбл звукозапису, що спеціалізується на дабстепі.

ДМЗ

 ДМЗ — Донецький металургійний завод.